Eadberht ou Eadberht est un nom vieil-anglais.

 Eadbert  est roi de Kent de 725 à 748.
 Eadberht II est roi de Kent dans les années 760.
 Eadberht Præn est roi de Kent entre 796 et 798.
 Eadberht est roi de Northumbrie de 737 à 758.

 Eadberht est évêque de Lindisfarne de 688 à 698.
 Eadberht est évêque de Londres dans les années 780.
 Eadberht est évêque de Selsey au début du .

Anthroponyme anglo-saxon